Kaushika (Sanskrit ) ist in der indischen Mythologie:

 ein Patronym von Vishvamitra
 die Nachkommen Kaushika-Vishvamitras, eine indische Gotra, siehe Kaushika (Gotra)
 ein Beiname der Ambika (Göttin) bzw. der Durga
 ein Beiname Indras